Antunovac je lahko:
 Antunovac, Lipik (Hrvaška)
 Antunovac, Osijek (Hrvaška)
 Antunovac, Velika (Hrvaška)